Anna Margarita Albelo, dite La Chocha, une réalisatrice, productrice cubano-américaine ;
 Celso Albelo (né en 1976), un ténor espagnol.